Sandaume est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Brit Sandaune (née en 1972), joueur norvégienne de football
 (née en 1973), femme politique norvégienne

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien